Орынкуль Копбаева (; 1902 год, Туркестанский край, Российская империя — 1978) — колхозница, звеньевая колхоза имени Амангельды, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась в 1901 году в Туркестанском крае (сегодня — на территории Жамбылская область, Казахстан). В 1930 году вступила в колхоз «Кзыл-Аскер», потом трудилась звеньевой полеводческого звена в колхозе имени Амангельды Ленинского района Чимкентской области.

В 1947 году полеводческое звено Орынкуль Копбаевой собрало на участке площадью 9 гектаров по 30,7 центнеров. За получение высоких урожаев пшеницы и ржи в 1947 году удостоена звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1948 года с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1961 году вышла на пенсию.

 Награды
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1948 года;
 Орден Ленина (1967);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;

Литература 
 Герои Социалистического труда по полеводству Казахской ССР. Алма-ата. 1950. 412 стр.
 ҚазССР. Қысқаша энциклопедия, 2-том. Алматы — 1987.

Ссылки